San Bartolomé (gemeente), gemeente op Lanzarote
 San Bartolomé (plaats), hoofdplaats in deze gemeente
 San Bartolomé de Béjar, gemeente in de Spaanse provincie Ávila
 San Bartolomé de Corneja, gemeente in de Spaanse provincie Ávila
 San Bartolomé de la Torre, gemeente in de Spaanse provincie Huelva
 San Bartolomé de Tirajana (gemeente), gemeente op Gran Canaria
 San Bartolomé de Tirajana (plaats), hoofdplaats in deze gemeente
 Riaguas de San Bartolomé,  gemeente in de Spaanse provincie Segovia

Zie ook 
Bartolomeüs (apostel), een van de twaalf apostelen van Jezus
Sint-Bartholomeuskerk, doorverwijspagina